Císařský mlýn může být:

 Císařský mlýn (Bedřichov) – okres Jablonec nad Nisou
 Císařský mlýn (Brno) – okres Brno-město
 Císařský mlýn (Čbán) – okres Plzeň-sever
 Císařský mlýn (Pardubice) – okres Pardubice
 Císařský mlýn (Praha, Bubeneč) – Praha 6
 Císařský mlýn (Teplice) – okres Teplice

podobné
 Klášterní mlýn
 Podzámecký mlýn
 Zámecký mlýn